|-
| 73001 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73002 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73003 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73004 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73005 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73006 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73007 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73008 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73009 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73010 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73011 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73012 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73013 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73014 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73015 - || || 13 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73016 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73017 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73018 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73019 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73020 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73021 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73022 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73023 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73024 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73025 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73026 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73027 - || || 11 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73028 - || || 11 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73029 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73030 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73031 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73032 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73033 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73034 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73035 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73036 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73037 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73038 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73039 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73040 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73041 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73042 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73043 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73044 - || || 15 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73045 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73046 - || || 9 de març, 2002 || Catalina || CSS
|-
| 73047 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73048 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73049 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73050 - || || 11 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73051 - || || 12 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73052 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73053 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73054 - || || 15 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73055 - || 2002 FG || 16 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73056 - || || 19 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73057 - || || 19 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73058 - || || 20 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73059 Kaunas || || 16 de març, 2002 || Moletai || MAO
|-
| 73060 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73061 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73062 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73063 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73064 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73065 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73066 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73067 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73068 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73069 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73070 - || || 20 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73071 - || || 23 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73072 - || || 30 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73073 - || || 4 d'abril, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 73074 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73075 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73076 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73077 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73078 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73079 Davidbaltimore || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73080 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73081 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73082 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73083 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73084 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73085 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73086 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73087 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73088 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73089 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73090 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73091 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73092 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73093 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73094 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73095 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73096 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73097 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73098 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73099 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73100 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
3